hrabstwo Wilkes (ang. Wilkes County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Wilkes (ang. Wilkes County) w USA, w stanie Karolina Północna